TNRC6C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 690 амінокислот, а молекулярна маса — 175 964.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, РНК-залежне заглушення генів, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки